Іррадіація (, від irradio — «осяюю, випромінюю») — термін, що має кілька значень.

 Іррадіація в медицині — поширення відчуття болю за межі безпосередньо враженого місця чи органа.
 Іррадіація — оптичне явище, суть якого полягає у тому, що світлі фігури видаються на темному тлі більшими за свої справжні розміри.
 Іррадіація збудження — поширення процесу збудження чи гальмування у центральній нервовій системі.